Аналіз споживачів (Customer Analysis) — це збір і розповсюдження ринкової інформації про наявних та потенційних споживачів та їх потреби. Аналіз споживачів включає як кількісні дані (демографічні показники, ступінь задоволення, конкурентоспроможність), так і якісні (інформація про споживача, моделі поведінки, результати фокус-груп). Аналіз споживачів є критичним елементом стратегічного планування, реінжинірингу бізнес-процесів і загального управління якістю.

Маркетинг
Менеджмент